Алекса́ндр Ре́пников:
 Репников, Александр Александрович (ок. 1880—1918/1920) — царицынский предприниматель и меценат.
 Репников, Александр Витальевич (род. 1973) — российский историк.